Grigorije (kyrillisch: Григорије) ein männlicher Vorname, der überwiegend in Serbien verbreitet ist.

Herkunft 
Der Name kommt vom griech. γρηγορεω (transkribiert: gregoreo; zu deutsch wachen, auf der Hut sein; substantivisch: Wächter, Hüter, Hirte).

Varianten 
Aus diesen Namen gehen vor:
Gliga, Gligor, Gligorije, Gliša, Glišo, Grga, Grgo, Grgur

Bekannte Namensträger 
Grigorije I. Anđelić (1878–1888), serbisch-orthodoxer Patriarch
Georgije II. Branković (1888–1907), serbisch-orthodoxer Patriarch
Georgije III. Letić (1919–1920), serbisch-orthodoxer Patriarch
Grigorij Camblak (1364–1450), bedeutender Bischof und Hagiograph der Ostkirche
Grigori Wassiljewitsch Soroka (1823–1864), russischer Maler

Männlicher Vorname
Slawischer Personenname